Rudenius ist der Familienname folgender Personen:

 Henning Rüdem (auch: Rüden oder Rudenius; * um 1500, † um 1553), deutscher Buchdrucker zur Zeit der Reformation
 Ambrosius Reuden (auch: Reudenius oder Rudenius; 1543–1615), deutscher Orientalist und lutherischer Theologe